Het WTA-tennistoernooi van Granby (officieel Championnats Banque Nationale) van 2022 vond plaats van zondag 21 tot en met zaterdag 27 augustus 2022 in de Canadese plaats Granby. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, Darja Kasatkina, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als negende geplaatste Australische Daria Saville in twee sets. Het was Kasatkina's zesde WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij won US$ 33.200 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Greet Minnen en Maryna Zanevska verloren meteen hun openings­partij. Hun landgenote Alison Van Uytvanck was als tweede geplaatst, maar zij meldde zich kort voor aanvang van het toernooi af, wegens een rugblessure.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Het eerste reekshoofd, Alicja Rosolska en Erin Routliffe, strandde al in de eerste ronde. Alle andere reekshoofden hadden de tweede ronde als eindstation.

Het ongeplaatste Britse duo Alicia Barnett en Olivia Nicholls won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Harriet Dart en Rosalie van der Hoek in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Barnett noch Nicholls had daar­naast eerdere dubbel­spel­titels met andere partners.

De Belgische Greet Minnen speelde samen met Anna Bondár (Hongarije), met wie zij het derde reeks­hoofd vormde – zij wonnen hun openingspartij, maar lieten verstek gaan voor hun tweede­ronde­partij wegens een schouder­blessure van Minnen. Haar landgenote Kimberley Zimmermann en de Amerikaanse Sabrina Santamaria verloren in de eerste ronde en wel van Minnen en Bondár.

Finaliste Rosalie van der Hoek was de enige Nederlandse deelneemster.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Granby 2022
Granby